Sezon 1950 był 20. edycją rozgrywek o mistrzostwo Finlandii.

Tabela końcowa

Król strzelców 
15 goli:
 Yrjö Asikainen (IKissat Tampere)
 Jorma Saarinen (Vaasan Palloseura)

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Bibliografia 
 RSSSF

1950 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii